Andriej Smirnow (1895–1941) – radziecki generał
 Andriej Smirnow (ur. 1941) – radziecki i rosyjski reżyser i aktor
 Andriej Smirnow (ur. 1957) – radziecki pływak, olimpijczyk
 Andriej Smirnow – białoruski pięcioboista nowoczesny

Zobacz też 
 Andrzej Smirnow